Le Community Shield 2014 est la  de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Disputée le  au Wembley Stadium de Londres, la rencontre oppose Manchester City à Arsenal. Arsenal remporte son treizième titre dans cette compétition sur le score de 3 à 0.

Feuille de match

Référence 

2014
Compétition de football à Londres
Football en Angleterre en 2014
Football
Football en août 2014
Face-à-face du Manchester City Football Club
Face-à-face de l'Arsenal Football Club